Munaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Munaluoto (ö i Lappland), Kemi-Torneå,  (12 ha)
2. Munaluoto (ö i Kajanaland),  (1 ha)
3. Munaluoto (ö i Södra Karelen, Imatra),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar